Nothospora är ett släkte av svampar. Nothospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nothospora